Dajç (Lezhë), een deelgemeente in Albanië
 Dajç (Shkodër), een deelgemeente in Albanië